Киргизия принимала участие в Летних юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре.

Медалисты

Ссылки 
 Список участников Игр из Кигризии

Страны на летних юношеских Олимпийских играх 2010
Киргизия на юношеских Олимпийских играх
Спорт в Киргизии в 2010 году